Joan Torras i Guardiola (Sant Andreu de Palomar, 1827 - Barcelona, 1910), arquitecte i mestre d'arquitectes 
 Joan Torras i Puig (Barcelona, 1885 – 1977), arquitecte i empresari català
 Joan Torras (escultor) (segles XVII-XVIII), escultor especialitzat en retaules actiu al Bisbat de Girona
 Joan Torras Compte (1953-2017), polític i empresari igualadí.